Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 740 dans le monde.

 Route 740 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 740 en France
 Route régionale 740 en Slovénie